, иногда называемая , серия компьютерных игр в жанре тактическая РПГ и стратегия в реальном времени, разработанная компанией Quest Corporation, приобретенной в настоящее время Square Enix. Включает в себя пять оригинальных игр и ремейки.

Основные игры серии 
Ogre Battle: The March of the Black Queen (1993)
Tactics Ogre: Let Us Cling Together (1995)
Ogre Battle 64: Person of Lordly Caliber (1999)
Legend of Ogre Battle Gaiden: Prince of Zenobia (2000)
Tactics Ogre: The Knight of Lodis (2001)

История 
Первая игра в серии - Ogre Battle: The March of the Black Queen вышла  для SNES в 1993 году в Японии, а спустя два года в Северной Америке. Игра представляла собой смесь жанров, стратегию в реальном времени и ролевую игру в фэнтезийном средневековом мире. Вторая игра, Tactics Ogre: Let Us Cling Together вышла в Японии в 1995 году. Это была изометрическая, пошаговая тактическая РПГ. Две последующие игры Ogre Battle 64: Person of Lordly Caliber и Legend of Ogre Battle Gaiden: Prince of Zenobia были стратегиями в реальном времени, а последняя в серии - Tactics Ogre: The Knight of Lodis вернулась к пошаговой системе.

Название серии вдохновлено песней Ogre Battle британской рок-группы Queen, вышедшей в 1974 году.

Ссылки 

Ogre Battle